

Синтас — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Синтас — аул, Казигуртський район, Туркестанська область
 Синтас — село, Щербактинський район, Павлодарська область